Comme le souffle d'un bison en hiver est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde, écrite par Jean-François Charles, dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat.

Maryse Charles participe au scénario mais son nom n'est pas cité dans la page des auteurs de l'album.

Synopsis 

Au Canada,  Neil et l'indienne Crie-dans-le-vent sont aux mains d'Ugly. Ils se libèrent mais les Anglais arrivent, avec Crimbel à leur tête : la fuite et les confrontations se suivent.

Au château de Versailles, Benjamin, Bee Bee Gun et Mac Tavish sont reçus à la cour mais Mary et Craps complotent.

Dans la Vallée bleue, Louise se met à la recherche de l'« Esprit de la forêt » invoqué par tante Julia. Cette recherche amène Louise à découvrir d'étranges lieux.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 1997
Série Glénat